Демократический фронт () — бывшая правоцентристская экономически либеральная политическая коалиция Перу, образованная в 1988 году известным писателем, лауреатом Нобелевской премии Марио Варгасом Льосом. В коалицию входили его партия Движение свободы, Христианская народная (Народно-христианская) партия, Народное действие и Движение Bases Hayistas. Коалиция участвовала в муниципальных выборах 1989 года и всеобщих выборах 1990 года. На президентских выборах 1990 года Марио Варгас Льос считался безусловным фаворитом и легко вышел во 2-й тур, получив наибольшее число голосов, но во 2-м туре потерпел поражение от сельскохозяйственного инженера и ректора Национального аграрного университета Альберто Фухимори.

Примечания

Литература 
 López Martínez, Héctor: La República Contemporánea (1933—2010). Tomo XII de la «Historia del Perú» publicada por la Empresa Editora El Comercio S.A, 2010. ISBN 978-612-4069-98-7
 Portocarrero Grados, Ricardo: El Perú Contemporáneo. Incluido en Historia del Perú. Lima, Lexus Editores, 2000. ISBN 9972-625-35-4
 Tauro del Pino, Alberto: Enciclopedia Ilustrada del Perú. Tercera Edición. Tomo 7. FER/GUZ. Lima, PEISA, 2001. ISBN 9972-40-156-1
 Vargas Llosa, Mario: El pez en el agua. Memorias. Editorial Seix Barral, S. A., 1993. ISBN 84-322-0679-2

Бывшие политические партии Перу
Коалиции партий